Niemcy:
 Kranenburg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Stade
 Kranenburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Kleve